Ви́ктор Буте́нко:
 Бутенко, Виктор Александрович (род. 1993) — российский легкоатлет, метатель диска.
 Бутенко, Виктор Иванович (род. 1946) — российский учёный в области механической обработки деталей.
 Бутенко, Виктор Яковлевич (1945—2015) — российский театральный деятель, директор Астраханского государственного театра юного зрителя (с 1993 года), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2014).